Die China Open 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Peking. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 15. bis 23. September 2007 statt.

Im Einzel gewann Ágnes Szávay gegen Jelena Janković mit 6:77, 7:5 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Chuang Chia-jung / Hsieh Su-wei mit 7:63 und 6:3 gegen Han Xinyun / Xu Yifan.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Peking